Jméno a příjmení Václav Morávek má více nositelů:

 Václav Morávek (1904–1942), český voják a hrdina protinacistického odboje
 Václav Morávek (fotbalista) (1921–2001), český fotbalista, brankář
 Václav Viktor Morávek (1715–1779), český sochař